Federatieraad kan betekenen:
 de Federatieraad van Rusland, het hogerhuis van de Russische Federatie
 het overlegorgaan van de verschillende FNV-bonden: de Federatieraad (FNV) .